Jaskinia Wysoka – jaskinia w Dolinie Bolechowickiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Jaskinia Wysoka – Jaskinia na Pogórzu Rożnowskim
 Jaskinia Wysoka – Jaskinia w Wąwozie Kraków w Tatrach
 Jaskinia Wysoka – Jaskinia w Sudetach